Vingt-Neuf-Juin ou XXIX-Juin ou 29-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner : le vingt-neuf juin est également la journée nationale du déni

Calendrier 

29 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Littérature 

Le Vingt-neuf juin, une nouvelle d’Anton Tchekhov (en russe phonétique : Dvadttsat deviatoe iounia).

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :

 Bombardement allemand à Saint-Jean-en-Royans dans la Drôme.
 Prise de cinq otages par les forces allemandes, sous les ordres du chef de la Gestapo Böttger, à Pont-de-Salars dans l'Aveyron.
 Combats meurtriers entre le maquis et les forces allemandes, à Tilhouse dans les Hautes-Pyrénées.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 29 de Junio » ou « Veintinueve de Junio »
 Au Mexique : événement non connu
 (Calle) 29 de Junio, à Chihuahua, dans l'État de Chihuahua.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
29